Usseau puede referirse a: 

 Usseau, comuna francesa situada en Deux-Sèvres; o
 Usseau, comuna francesa situada en Vienne.